Гартовка — село в Татищевском районе Саратовской области. Входит в состав Вязовского муниципального образования.

История 
В 1989 г. населенному пункту, возникшему на территории Мизино-Лапшиновского сельсовета Татищевского района Саратовской области, присвоено наименование село Гартовка.

Население

Примечания 

Населённые пункты Татищевского района